

Geografia
 Uba – fiume del Kazakistan, affluente dell'Irtyš

Sigle 
 Università di Buenos Aires – università argentina
 Unità bestiame adulto

Codici 
 UBA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Uberaba (MG) (Brasile)